

Дани сећања 

230-е п. н. е.